Exinger 

steht für
 Atelier Ledl-Exinger, auch: Atelier Exinger-Ledl oder Ledl-Exinger Atelier, von 1923 bis 1927 Ateliergemeinschaft von Rudolf Ledl und Otto Exinger in Wien-Neubau

ist der Name von

 Otto Exinger (1897–1957), österreichischer Maler, Gebrauchsgrafiker und Grafikdesigner
 Peter Exinger (* 1967), deutscher Journalist